Хотимченко — фамилия.

Известные носители:
 Хотимченко, Сергей Анатольевич (род. 1953) — российский учёный-медик, специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН (2019).
 Хотимченко, Юрий Степанович (род. 1952) — российский ученый, директор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета. Заслуженный деятель науки РФ.